Antun Petrić (filozof)
Antun Petrić (vaterpolski trener)